Skirsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skirsjön (Gårdsby socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (34,5 ha)
Skirsjön (Hemmesjö socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (26,9 ha)
Skirsjön (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (8,74 ha)
Skirsjön (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (17,3 ha)
Skirsjön (Tidersrums socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun och Ydre kommun,  (1,89 km²)
Skirsjön (Östra Ny socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (11,2 ha)
Skirsjön (Björkviks socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Skirsjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (6,14 ha)
Skirsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (9,57 ha)
Skirsjön (Kärnbo socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun,  (9,95 ha)
Skirsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (6,55 ha)
Skirsjön (Ytterjärna socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (4,96 ha)
Skirsjön, Närke, sjö i Laxå kommun, 
Lill-Skirsjön, sjö i Strömsunds kommun,  (81,6 ha)
Skirsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun och Strömsunds kommun,  (1,88 km²)
Stor-Skirsjön, sjö i Strömsunds kommun,  (8,82 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn